Le test de Lucas peut faire référence :

 en chimie, au test de Lucas permettant de préciser l'appartenance d'un alcool à l'une des trois classes d'alcool ;
 en théorie des nombres, au test de primalité de Lucas-Lehmer ou au test de primalité de Lucas-Lehmer pour les nombres de Mersenne.